Esta lista de municípios do Maranhão por população está baseada na estimativa de 2022 do IBGE. O Maranhão é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 217 municípios. O território maranhense equivale a 3,90% do brasileiro e com mais de 6,8 milhões habitantes (3,37% da população brasileira), o estado possui a oitava maior área territorial e o décimo primeiro contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa do Maranhão é São Luís, a capital estadual, com mais de 1,061 milhões habitantes. Em seguida, vem Imperatriz com aproximadamente 273 mil.

Municípios 

2. 

População
Maranhão